Галапагос () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-де-Гвадалахара. Занимает площадь 33,99 км². Население — 2108 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 23 км.

Покровителем города считается святая Агеда.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гвадалахары